Kramer puede referirse a los siguientes artículos:
Kramer, apellido;
Wilhelm Heinrich Kramer, naturalista, botánico, entomólogo y médico alemán;
Oscar Kramer, productor cinematográfico argentino;
Kramer & Sigman Films, productora de cine argentina;
Stefan Kramer, imitador, actor, comediante y locutor chileno.

Kraemer puede referirse a:
 Joe Kraemer (1971- ), compositor y productor estadounidense.